Одноробівка — село, Харківська область, Золочівський район, Одноробівська сільська рада
 Одноробівка — селище, Харківська область, Золочівський район, Одноробівська Перша сільська рада
 Одноробівка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією